Justus Ruperti ist der Name folgender Personen:

* Justus Ruperti (Unternehmer) (1791–1861), deutscher Unternehmer
 Justus Ruperti (Theologe) (1833–1899), deutscher Geistlicher